René-James Lallier is een in 1966 in Ay opgericht champagnehuis. Het huis bezit 50 hectare wijngaard in de grand cru-gemeente Ay. Het huis onderscheidt zich van de andere door alleen druiven uit grand en premier cru-gemeenten te gebruiken. De pinot meunier wordt door dit huis niet verwerkt.

 De Zéro Dosage Grand Cru is een nature-champagne, de droogst denkbare brut. De wijn werd van 65% pinot noir uit de grand cru-gemeente Verzenay en 35% chardonnay uit de grand cru-gemeenten Avize en Cramant gemaakt. Om voor deze Brut Sans Année een gelijkmatige kwaliteit te kunnen garanderen werd de wijn bij de assemblage aangelengd met 40% wijn uit de reserve van eerdere wijnjaren. De flessen hebben 48 tot 60 maanden op gist gerijpt voordat een liqueur d'expédition zonder suiker ("dosage zéro")werd toegevoegd. 
 De Grande Réserve Grand Cru is een brut champagne. De wijn werd van 65% pinot noir uit de grand cru-gemeenten Ay en  Verzenay en 35% chardonnay uit de grand cru-gemeenten Avize en Cramant gemaakt. Om voor deze Brut Sans Année een gelijkmatige kwaliteit te kunnen garanderen werd de wijn bij de assemblage aangelengd met 30% wijn uit de reserve van eerdere wijnjaren. De flessen hebben 24 tot 36 maanden op gist gerijpt voordat een liqueur d'expédition met een (dosage suiker van 9 gram per liter werd toegevoegd. Daarna mocht de fles nog 3 tot 5 maanden rusten in de kelders.
 De Cuvée Blanc de Blancs Grand Cru werd van chardonnay uit de grand cru-gemeente Ay en grand cru's uit de Côte des Blancs gemaakt. Deze blanc de blancs mocht 36 tot 48 maanden op gist rijpen en na de dégorgement nog 3 tot 5 maanden rusten.  
 De Rosé Premier Cru is een roséchampagne van 80% pinot noir en 20% chardonnay uit de grand cru-gemeenten Aÿ, Bouzy en Avize en de premier cru-gemeente Mareuil-sur-Ay. Aan de witte wijn werd rode wijn toegevoegd om de roze kleur te produceren. De wijn mocht daarna tussen de 24 en 36 maanden op gist rijpen. Om ieder jaar een rosé van gelijke kwaliteit te kunnen aanbieden werd aan de wijn 20% wijn uit de reserve toegevoegd. De dossage is 10 gram per liter (brut) en na de dégorgement mochten de flessen nog 3 tot 5 maanden rusten. 
De Grand Dosage Grand Cru is een vrij zoete "sec" champagne. Men gebruikte voor de assemblage 65% Pinot noir uit Verzenay en 35% chardonnay uit Avize en Cramant. De wijn mocht daarna tussen de 36 en 48 maanden op gist rijpen. Om ieder jaar een rosé van gelijke kwaliteit te kunnen aanbieden werd aan de wijn 30% wijn uit de reserve toegevoegd. De dossage is 20 gram per liter (op de rand tussen sec en extra sec) en na de dégorgement mochten de flessen nog 3 tot 5 maanden rusten.
De Millésime 2005 Grand Cru werd als millésime alleen van de druiven uit dat goede wijnjaar gemaakt. Het gaat om 55% pinot noir uit Ay en 45% chardonnay uit de Côte des blancs. Nadat de flessen 48 tot 72 maanden op gist hebben gerust werd een dosage van 7 gram (brut) toegevoegd. Daarna mochten de flessen nog 5 maanden rusten.

Externe link
Website van het huis

Aÿ-Champagne
Lallier